Nationaal park Kalbarri, een nationaal park in West-Australië
 Kalbarri, een plaats in West-Australië